La Primeira Divisão 1992/93 fue la 59.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Porto ganó su 13° título.
El máximo goleador fue Jorge Cadete (Sporting de Portugal), con 18 goles.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1993
Fútbol en 1992
Fútbol en 1993